Никола́й Ники́тин:
 
 Никитин, Николай Алексеевич (1922—1973) — Герой Советского Союза.
 
 Никитин, Николай Владимирович (1955—2022) — генерал-лейтенант юстиции, руководитель следственного управления СК России по Саратовской области.
 Никитин, Николай Гениевич (1952—1999) — российский предприниматель, генеральный директор компании Евросиб.
 Никитин, Николай Ефимович (1911—1980) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 
 Никитин, Николай Игнатьевич (1890—1975) — советский учёный-химик, член-корреспондент АН СССР.
 Никитин, Николай Константинович (1918—1963) — полковник, ЗМС СССР, ЗТ СССР.
 Никитин, Николай Михайлович (1912—1992) — советский военачальник, полковник авиации.
 Никитин, Николай Моисеевич (1926—2008) — работник сельского хозяйства СССР, Герой Социалистического Труда.
 Никитин, Николай Никитич (1915—1939) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Николай Никифорович (1885—1966) — российский и советский педагог-математик.
 
 Никитин, Николай Петрович (1884—1971) — архитектор-реставратор, доктор архитектуры, посвятивший жизнь изучению и реставрации Исаакиевского собора.
 Никитин, Николай Степанович (1811—1881) — художник, архитектор, академик Императорской Академии художеств.